

События 

 Коронация Короля Португалии Диниша I.
 Лешек Чёрный начал княжить в Кракове (по 1288).
 По требованию папского легата король Венгрии Ласло IV Кун издал закон, обязывающий половцев принять христианство и перейти на оседлый образ жизни.
 В Египте власть захватил Калаун.
 5 марта — Битва при Ашерадене. Войска литовского князя Тройдена разбили тевтонских рыцарей.
 19 марта — битва при Ямынь. Победа Монголов и уничтожение династии Сун.
 Китай полностью вошёл в Монголию под предводительством хана Хубилая.
 Династия Чола, которая доминировала на юге Индии на протяжении веков, прекратила существование под давлением государств Хойсала и Пандья.
 Завершён Роман о Розе.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1279 году
 Людовик I де Бурбон
 Оттон I (герцог Померании)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1279 году

 Куницца да Романо
 Болеслав V Стыдливый
 Афонсу III
 Альберт I Великий (герцог Брауншвейг-Люнебурга)

См. также